Плочник може бити:

 Плочник (грађевинарство), поплочани пешачки пут, стара српска реч за тротоар

или:

 Плочник (Ћићевац), насеље у општини Ћићевац, Србија
 Плочник (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Србија
 Плочник (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Плочник (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, Босна и Херцеговина

или:

 Плочник (археолошко налазиште), археолошко налазиште из праисторије код Прокупља, Србија